Вильгельм Прусский ():

 Вильгельм Прусский (1783—1851) — прусский генерал, четвёртый сын короля Пруссии Фридриха Вильгельма II;
 Вильгельм I (император Германии) — король Пруссии с 1861 года, император Германии с 1871 года;
 Вильгельм II (германский император) — император Германии с 1888 года
 Вильгельм (кронпринц Прусский) — последний кронпринц, сын Вильгельма II;
 Вильгельм Прусский (1906–1940) — сын последнего кронпринца.